Aguamiel designa:

El hidromiel o aguamiel (ambos son correctos según la RAE), es una bebida alcohólica de la fermentación de una mezcla de agua y miel.
El aguamiel (en México), bebida hecha con savia de los agaves.
En Colombia, la panela.
En España, un postre tradicional de la Comunidad Valenciana.
En Honduras, agua que se ha utilizado para despulpar el grano de café en un beneficio.